Il doppio maschile  del torneo di tennis Singapore Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale 6–3, 6–4  Paul Chamberlin e Paul Wekesa.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Wally Masur /  Jason Stoltenberg (semifinali)
 Kelly Jones /  Joey Rive (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1989